Naselja u Hrvatskoj:
 Matići (Vrbovsko), gradsko naselje Vrbovskog

Naselja u BiH:
 Matići (Orašje, BiH), naselje u općini Orašje